Schey ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schey (1895–1981), deutsch-niederländischer Bassbariton
 Johann Baptist Schey (1803–1861), badischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Stanislaus Schey (1770–1848), deutsche Trappistin und Oberin
 Stefan Schey (* 1974), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Schey von Koromla